Laura Hergane, (n. în Timișoara, România), este o scriitoare română.

În 2001 a absolvit Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Litere, Filosofie și Istorie, secția română-engleză.

Laura Hergane a debutat în literatură în 2018 cu romanul în limba engleză, The Room Above , un roman de ficțiune speculativă.

În 2020, a publicat romanul autobiografic Take from the Sun and Give to the Moon  . Romanul a fost tradus din limba engleză în colaborare cu scriitoarea si traducătoarea Antuza Genescu, urmând a fi publicat în limba română în 2022.

Note 
1. Amazon, e-book, Laura Hergane, The Room Above

2. Amazon, e-book, Laura Hergane, Take from the Sun and Give to the Moon

Vezi și Laura Hergane.com 
Profil scriitoare Amazon

Legături externe 

[[website:]] www.laurahergane.com/

Goodreads Take from the Sun and Give to the Moon

Goodreads The Room Above

AIVIMedia AIVI Media. Cronica de film. Metronom